Джо́ди Ли Энн Суи́тин (; 19 января 1982, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса. Лауреат премии «Молодой актёр» (1990) за роль Стефани Таннер из телесериала «Полный дом» (1987—1995).

Личная жизнь 
В 2002—2006 года Джоди была замужем за Шоном Холгуайном.

В 2007—2010 года Джоди была замужем за Коди Херпином. В этом браке Сутин родила своего первенца — дочь Зои Лорелмэй Херпин (род.12.04.2008).

С 15 марта 2012 года Джоди замужем в третий раз за Морти Койлом, с которым она не живёт вместе с июня 2013 года. В этих отношениях Суитин родила свою вторую дочь — Беатрикс Кэрлин Суитин-Койл (род.31.08.2010).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Дети-актёры США
Лауреаты премии «Молодой актёр»
Актрисы озвучивания США